Бачка — історико-географічна область на Балканах з сербським і україно-русинським населенням.

 Бачка — село в Требішовському окрузі, Кощицькому краї.

 Бачка — село в Буському районі Львівської області.